A eleição para o senado do estado americano de Massachusetts foi realizada em 6 de novembro de 2012, simultaneamente com as eleições para a câmara dos representantes, para o senado, para alguns governos estaduais e para o presidente da república. O senador Scott Brown concorreu a um segundo mandato. Brown foi derrotado pela democrata Elizabeth Warren.

Antecedentes 
O senador democrata Ted Kennedy foi reeleito com 69% dos votos em 2006. Em maio de 2008, Kennedy foi diagnosticado com um maligno glioma, em forma de câncer no cérebro. Isso levou a especulações de que ele iria se aposentar antes da eleição de 2012, mas Kennedy morreu em agosto de 2009. Paul Kirk foi nomeado para substituí-lo até uma eleição especial poder ser realizada, e ele começou o mandato em 24 de setembro de 2009. Em 19 de janeiro de 2010, uma eleição especial foi realizada, e o senador estadual republicano Scott Brown derrotou a procuradora estadual democrata Martha Coakley após uma virada. Brown começou o mandato em 4 de fevereiro de 2010.

Primária republicana

Candidatos 
 Scott Brown, atual senador

Pesquisas

Primária democrata 
A eleição primária foi programada para ser realizada em 6 de setembro de 2012, mas não houve necessidade da primária, como apenas Elizabeth Warren ganhou acima dos 15% necessários de delegados na convenção estadual do Partido Democrata.

Candidatos 
 Nomeado: Elizabeth Warren, professora da Harvard Law School professor, ex-conselheira do Congressional Oversight Panel e ex-conselheira especial para o Gabinete de proteção financeira dos Estados Unidos
 Eliminado na convenção: Marisa DeFranco, advogada especializada em imigração

Desistências
 Tom Conroy, representante estadual pelo 13º distrito de Middlesex (desistiu em 12 de dezembro de 2011)
 Alan Khazei, fundador do City Year (desistiu em 26 de outubro de 2011)
 James Coyne King, corporate lawyer (desistiu em 21 de março de 2012)
 Bob Massie, empresário e candidato a vice-governador em 1994 (desistiu em 7 de outubro de 2011)
 Herb Robinson, engenheiro (desistiu em 15 de dezembro de 2011)
 Setti Warren, prefeito de Newton (desistiu em 29 de setembro de 2011)

Desistências
 Mike Capuano, representante dos Estados Unidos
 Kim Driscoll, prefeito de Salem
 Barney Frank, representante dos Estados Unidos
 Joseph P. Kennedy II, ex-representante dos Estados Unidos
 Victoria Reggie Kennedy, viúva do senador Edward Kennedy
 Stephen Lynch, representante dos Estados Unidos
 Rachel Maddow, apresentador de televisão e de rádio, e comentarista político
 Marty Meehan, reitora da University of Massachusetts Lowell e ex-representante dos Estados Unidos
 Thomas Menino, prefeito de Boston
 Deval Patrick, governador de Massachusetts
 Robert Pozen, ex-presidente da MFS Investment Management
 John Tierney, representante dos Estados Unidos
 Warren Tolman, ex-representante e senador estadual

Pesquisas e resultados

Endossos

Pesquisas 
Em setembro de 2011, a Public Policy Polling (PPP) divulgou uma pesquisa mostrando Elizabeth Warren com uma vantagem de 2 pontos sobre Brown. A PPP é uma empresa de sondagens dos filiados do Partido Democrata, que já tinha feito uma pesquisa na eleição especial de 2010, que mostrou Brown à frente de Martha Coakley. Brown teria ficado preocupado com o resultado, outros republicanos minimizou a pesquisa dizendo "uma empresa de sondagens democrata financiado em parte pelo SEIU e que doa dinheiro para os democratas a nível nacional." Os defensores da PPP, no entanto, elogiou a empresa por não ter erros de pesquisa no passado.

Brown vs. Warren

Resultados

Leitura complementar

Ligações externas 
 
 Campaign contributions do OpenSecrets.org
 
Sites de campanha
 Scott Brown for United States Senate
 Marisa DeFranco, Candidate for U.S. Senate
 Elizabeth Warren for Massachusetts
 Bill Cimbrelo, Independent for United States Senate

Massachusetts
Senado 2012